Ivan Radoš puede referirse a las siguientes personas:

 Ivan Radoš (futbolista) (1984-), futbolista croata;
 Ivan Radoš (taekwondo), practicante de taekwondo croata.